Marconi puede referirse a:

 Marconi Stallions Football Club, equipo de fútbol de Australia.
 Università degli Studi “Guglielmo Marconi” (UNIMARCONI), universidad italiana fundada en 2004.
 La vela marconi (también conocida como «vela bermudiana»), vela aproximadamente triangular que se iza en un palo por el lado del grátil.